Saint-Yorre, une marque d'eau minérale.
 Saint-Yorre, une commune française, située dans le département de l'Allier.